Die Gelehrtenfamilie Bernoulli hat vom 17. Jahrhundert bis heute viele bedeutende Wissenschaftler und Künstler hervorgebracht.

Als Stammvater wird der niederländische Protestant Leon Bernoulli angesehen, der als Arzt in Antwerpen wirkte. Sein Sohn Jacob Bernoulli († 1582) emigrierte um 1570 aus Glaubensgründen nach Frankfurt am Main.

Jacobs gleichnamiger Enkel ließ sich um 1620 in Basel nieder und erwarb dort 1622 die Bürgerrechte. Sein Sohn (Leons Ururenkel), der Gewürzhändler Niklaus Bernoulli (1623–1708), begründete mit seiner Ehefrau Margarethe Schönauer den hier näher besprochenen Familienzweig, der in den ersten Generationen insbesondere Mathematiker hervorbrachte. Große Bedeutung erreichten Jakob, Johann und Daniel Bernoulli mit vielen mathematischen und auch physikalischen Errungenschaften in verschiedenen Teilgebieten.

In den darauf folgenden Jahrhunderten gingen viele Naturwissenschaftler und in der Neuzeit auch einige Geisteswissenschaftler und Künstler aus der Familie hervor. Hans Bernoulli ist als Architekt vielleicht der bekannteste Bernoulli aus dem 20. Jahrhundert und stammt in direkter männlicher Linie von Johann I und Johann II Bernoulli ab. Von ihm stammen einige Gebäude und Siedlungen in Basel und Zürich.
Die Fotografin Maria Bernoulli (1868–1963) war die erste Gattin von Hermann Hesse.

Stammtafel der Basler Bernoullis

Wichtige Vertreter der Familie 

 Leon Bernoulli († 1570), Arzt
…
 Niklaus Bernoulli (1623–1708), Leons Ururenkel, Gewürzhändler
 Jakob I Bernoulli (1655–1705), Mathematiker (Bernoulli-Differentialgleichung, Bernoulli-Verteilung, Bernoulli-Zahl (und Polynom), Bernoullische Annahmen (Bernoulli-Balken), Bernoullische Ungleichung, Infinitesimalrechnung)
 Nikolaus Bernoulli (1662–1716), Maler und Ratsherr
 Nikolaus I Bernoulli (1687–1759), Mathematiker (Sankt-Petersburg-Paradoxon)
 Johann I Bernoulli (1667–1748), Mathematiker (Regel von de L’Hospital, Infinitesimalrechnung)
 Nikolaus II Bernoulli (1695–1726), Mathematiker
 Daniel Bernoulli (1700–1782), Mathematiker (Bernoulli-Gleichung (Bernoulli-Effekt), Entscheidung unter Risiko (Bernoulli-Prinzip), Bernoulli-Gleichung).
 Johann II Bernoulli (1710–1790), Mathematiker
 Johann III Bernoulli (1744–1807), Astronom
 Emanuel IV Bernoulli (1776–1844)
 Daniel II Bernoulli (1751–1834), Mathematiker
 Christoph Bernoulli (1782–1863), Naturwissenschaftler, Nationalökonom und Statistiker
 Carl Christoph (1809–1884), Geschichtslehrer
 Carl Christoph Bernoulli (1861–1923), Bibliothekar
 Christoph Bernoulli (1897–1981), Kunsthändler
 Johannes (1785–1869)
 Carl Johann (1835–1906)
 Carl Albrecht Bernoulli (1868–1937), evangelischer Theologe
 Eva Bernoulli (1903–1995), Pädagogin und erste Logopädin der Schweiz
 Leonhard (1786–1852)
 Eduard (1819–1899)
 Johannes Bernoulli (1864–1920), Bibliothekar
 Eduard Bernoulli (1867–1927), Musikwissenschaftler
 Nikolaus III (1754–1841)
 Leonhard (1791–1871)
 August Christoph Bernoulli (1839–1921), Historiker
 August Leonhard Bernoulli (1879–1939), Physiker
 Nikolaus (1793–1876)
 Fritz (1824–1913)
 Maria Bernoulli (1868–1963), Fotografin, 1. Ehefrau von Hermann Hesse (1877–1962), Mutter des Malers Bruno Hesse (1905–1999) und des Fotografen Martin Hesse (1911–1968)
 Theodor (1837–1909)
 Elisabeth Bernoulli (1873–1935), Sozialistin
 Hans Bernoulli (1876–1959), Architekt (Siloturm Basel (Bernoullisilo))
 Lucas Bernoulli (1907–1976), Architekt und Politiker (LdU)
 Cornelia Bernoulli (* 1954), Schauspielerin
 Rudolf Bernoulli (1880–1948), Kunsthistoriker
 Jakob II Bernoulli (1759–1789), Physiker
 Hieronymus (1669–1760)
 Franz (1705–1777)
 Hieronymus (1735–1786)
 Johann Jacob (1769–1853)
 Johann Jacob (1802–1892)
 Johann Jakob Bernoulli (1831–1913), Archäologe
 Carl Gustav Bernoulli (1834–1878), Arzt, Forschungsreisender und Archäologe
 Hieronymus (1807–1852)
 Wilhelm Bernoulli-Sartorius (1838–1914), Botaniker
 Franz (1813–1850)
 Daniel (1843–1932)
 Walter Bernoulli (1885–1946), Geologe
 Ernst (1846–1931)
 Eugen Bernoulli (1882–1983), Schweizer Pharmakologe, Allgemeinmediziner sowie Hochschullehrer
 Walter Bernoulli (1883–1964), Chemiker

 Ludwig Bernoully (1873–1928), Architekt, war auch ein Mitglied dieser Familie. Er gehörte dem in Frankfurt am Main lebenden Zweig an, der sich als Endung ein Ypsilon wählte.
 Daniel Bernoulli (* 1936), Geologe, Professor in Basel und an der ETH Zürich
 Linus Bernoulli (* 1983), Schweizer Hornist

Sonstiges 
Zu Ehren von Johann und Jakob I. bekam 1712 ein Mondkrater den Namen Bernoulli.

Die Fantasiefigur Bernard Bernoulli ist die Hauptfigur im Point and Click Adventure Day of the Tentacle. Dort spielt er eine zwar intelligente, aber auch tollpatschige Figur.

Siehe auch 
 Bernoulli-Abbildung
 Bernoulli-Differentialgleichung
 Bernoulli (Mondkrater)
 Bernoulli-Prozess – Bernoulli-Experiment
 Bernoulli-Verteilung – Spezialfall der Binomialverteilung für 
 Bernoulli-Zahl – und Bernoulli-Polynom
 Bernoullische Annahmen – Bernoulli-Balken
 Bernoulli-Gleichung – Gesetz von Bernoulli, Bernoullische Gleichung, Bernoulli-Effekt
 Bernoullische Ungleichung
 Binomialverteilung – Grundlage eines Bernoulli-Versuchs
 Entscheidung unter Risiko – Bernoulli-Prinzip
 Bernoullianum

Quellen

Literatur 
 Alexander Dietz: Frankfurter Handelsgeschichte. Band II, Frankfurt am Main 1921, S. 35, 41, 46, 48, 56, 60, 83f, 89, 97f, 133, 139f, 149, 224, 226, 239 und 244 (Digitalisat im Internet Archive)
 
 
 
 
 Margaret B. W. Tent: Leonhard Euler and the Bernoullis. Mathematicians from Basel. Natick, Mass. 2009.

Weblinks 

 
 
 
 Ulrich Stroux: ältere Basler Linie der Familie Bernoulli.
 
 
 
 Die Bernoulli an der Universität Basel. Website des Historischen Seminars Basel zur Geschichte der Universität, entstanden zum 550. Jubiläum der Uni Basel

 
Individuelle Familie
Namensgeber (Asteroid)